Регистра́ция — запись, фиксация фактов или явлений с целью учёта и придания им статуса официально признанных актов (регистрация рождения или брака); внесение в список, в книгу учёта.

Регистрация в различных сферах человеческой деятельности:
 Регистрация ионизирующих излучений
 Регистрация по месту жительства и месту пребывания (см., например, регистрационный учёт в Российской Федерации).
 Регистрация кандидата — этап избирательного процесса.
 Регистрация незаконных сделок с землёй
 Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
 Регистрация логотипа, товарного знака, фирменного наименования, интеллектуальной собственности.
 Регистрация воздушных судов
 Стойка регистрации — пункт оформления пассажира для посадки на рейс авиакомпании в аэропорту.

 Интернет
 Регистрация доменов
 Регистрация пользователя (участника/юзера) — процедура регистрации пользователя на сайте, интернет-сервисе и т. п.
 Регистрация в каталогах — один из методов продвижения (раскрутки) сайта в сети Интернет.

См. также 

 Регистр